Jack Cade vel John Mortimer (zm. 1450) – przywódca powstania w Anglii w 1450
 John Hamilton Mortimer (1740–1779) – brytyjski malarz
 John Robert Mortimer (1825–1911) – brytyjski kupiec i archeolog
 John Mortimer (1923–2009) – brytyjski pisarz, dramaturg, scenarzysta i prawnik
 John B. Mortimer (ur. 1931) – brytyjski i hongkoński sędzia
 John Jay Mortimer (1935–2013) – amerykański finansista